Серге́й Влади́мирович Тимофе́ев:
 Тимофеев, Сергей Владимирович (1957—2017) — советский и российский альпинист.
 Тимофеев, Сергей Владимирович (род. 1981) — российский футболист.